Amerikai Egyesült Államok
 Brookline (Massachusetts)
 Brookline (Missouri)
 Brookline (New Hampshire)
 Brookline (Pittsburgh)
 Brookline (Vermont)
egyéb
 Brooklin, Maine
 Brooklyn (egyértelműsítő lap)